El Campionat del Món d'atletisme en pista coberta de 1995 fou la sisena edició del Campionat del Món d'atletisme en pista coberta i es disputà entre els dies 10 i 12 de març de 1995 al Palau Sant Jordi de Barcelona (Catalunya).

Medallistes

Categoria masculina

Categoria femenina

Medaller

Enllaços externs 
  Portal IAAF

Campionats del Món d'atletisme en pista coberta
Competicions esportives del 1995
Competicions atlètiques a Barcelona